Iso Hirvisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Hirvisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Iso Hirvisaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar